Franz Wagner (1675–1738) osztrák Jézus-társasági áldozópap és tanár
 Franz Wagner (1860–1929) osztrák nacionalista (deutschösterreichischer) politikus
 Franz Wagner (1911–1974) osztrák és német válogatott osztrák labdarúgó, fedezet, edző
 Franz Wagner (2001–), német kosárlabdázó, az Orlando Magic játékosa